Ібрагімов () — прізвище, мусульманського походження.

Відомі носії:
 Ібрагімов Гаріф Ібрагімович — повний кавалер ордена Слави, ордена Богдана Хмельницького І ступеня, пенсіонер, Волинська область.
 Ібрагімов Гідаят Тавакюлогли (1951) — громадський діяч України азербайджанського походження.
 Ібрагімов Еміль Юсирович (1990) — український спринтер, чемпіон та рекордсмен України.
 Ібрагімов Ільдар Рифкатович (1967) — американський шахіст російського походження, гросмейстер.
 Ібрагімов Магомед
 Ібрагімов Ренат Ісламович (1947) — радянський і російський співак.
 Ібрагімов Рінат Рашидович (1986) — російський хокеїст.
 Ібрагімов Султан-Ахмед Магомедсаліхович (1975) — російський професійний боксер дагестанського походження, колишній чемпіон світу за версією WBO.
 Ібрагімов Тимур Пулатович (1975) — узбецький професійний боксер.
 Ібрагімов Фаріз Расім-огли (1989-2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Венера Абдрахманівна Ібрагімова (Нігматуліна) ( 1962) — радянська, казахська кіноактриса, директор кінофестивалю «Зірки Шакена».
 Ібрагімова Раїса Миколаївна (1951—2012) — радянська і російська артистка цирку, Народна артистка Росії (1992).

Примітки 

Азербайджанські прізвища
Татарські прізвища